Ogden House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ogden House (Iowa), ID-Nr. 76000803
 Ogden House (Pennsylvania), ID-Nr. 79002223